СПЛ:

Социалистическая партия Латвии
Социалистическая партия Литвы
Союз писателей Латвии
Союз писателей Литвы
Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена